Епархия Сельмаса () — епархия Халдейской католической церкви с центром в городе Сельмас, Иран. Входит в митрополию Урмии.

История 
В XVI веке город Сельмас стал резиденцией халдейского католического патриарха Симона VIII, который проживал в соседнем монастыре, находящемся в селе Хосрова. Преемственная линия Симона VIII прервалась в 1709 году в связи с тем, что халдейский католический патриарх возвратился в несторианскую церковь. В том же году Святой Престол учредил в Сельмасе одноимённую халдейскую епархию.

В начале XX века численность халдейских католиков в Сельмасе составляла около 10 тысяч человек. В 1983 году в связи со значительным сокращением численности верующих епархия Сельмаса была присоединена к митрополии Урмии.

Ординарии епархии 
 епископ Ишояб I (1709—1752);
 епископ Ишояб II (? — 1777);
 епископ Ишояб Шемон (1777 — 10.04.1789);
 епископ Ишояб Юханнан Габриэль (8.11.1795 — 15.07.1833);
 епископ Ишояб Мельхиседек (1883—1842);
 Николай I Ешайя (1842—1846), патриарх и апостольский администратор;
 епископ Гиваргис Августин Баршина (11.07.1848 — 1889);
 епископ Исаак Ябаллаха Худабахаш (1.10.1894 — 1908);
 епископ Пётр Азиз Хо (25.01.1910 — 16.01.1924);
 епископ Исаак-Йесу-Яб Худабаш (6.10.1930 — 8.08.1939);
 епископ Абель Зайя (6.12.1939 — 18.03.1951);
 епископ Зайя Дахту (1951 — 15.08.1972);
 епископ Самуэль Хауриз OAOC (1.05.1974 — 14.06.1981);
 епископ Томас Мерам (30.11.1983 — по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 J. Tfinkdji, «L’Eglise chaldéenne autrefois et aujourd’hui», A. Battandier, Annuaire Pontifical Catholique, XVII, 1914, pp. 511—515
 J.-B. Chabot, «Etat religieux des diocèses formant le Patriarcat chaldéen de Babylone au 1er janvier 1896», Revue de l’Orient Chrétien I, 1896, pp. 450—451
 D. Wilmshurst, The ecclesiastical organisation of the Church of the East, 1318—1913, Lovanio 2000, pp. 315—317

Ссылки 
 Информация 

-
-